Biberach peut faire référence à :
 Biberach, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne, dans l'arrondissement d'Ortenau
 Biberach an der Riß, une ville de Bade-Wurtemberg, Allemagne, dans l'arrondissement de Biberach